Mimika – lubelski kabaret
 Mimika – ruchy mięśni twarzy
 Mimika – rzeka na Nowej Gwinei